
Molekulska formula -{C20H12}- se može odnositi na:

 Benzopiren
 Benzo[a]piren
 Benzo[e]fluoranten
 Benzo[e]piren
 Benzo[j]fluoranten
 Benzo[k]fluoranten
 Perilen